Таймслот:
 Таймслот ( — ячейка времени).
 Таймслот — в телерадиовещании — фиксированный интервал времени, который может быть занят строго одной передачей.
 Таймслот — в сетях с разделением по времени (TDMA) — единица разделения канала.
 Таймслот (Timeslot) — научно-популярная телепередача.